Гянджинский государственный университет — государственное высшее образовательное учреждение

История 
14 апреля 1938 года в Кировабаде (Гянджа) организован двухгодичный учительский институт для подготовки учительских кадров для западной зоны Азербайджана. Выпускники учительского института получали неполное высшее образование.
Учительский институт Гянджи начал свою деятельность с 23 преподавателями и 244 студентами.
Первоначально открыто два факультета - естественных наук и физико-математический. В 1939 году открыты факультеты истории, азербайджанского языка и литературы. Факультет естественных наук был реорганизован как факультет естественных и географических наук.

1 сентября 1943 году институт был преобразован в высшее учебное заведение — Кировобадский государственный педагогический институт, и ему было присвоено имя видного азербайджанского педагога и общественного деятеля Гасанбека Зардаби. Срок обучения составил 4 года.
С тех пор институт является одним из основных образовательных центров по подготовке педагогических кадров с высшим профессиональным образованием для республики.
13 июня 2000 года указом президента Азербайджанской Республики профиль университета был расширен, и он был переименован в Гянджинский государственный университет.

Факультеты
 Математико-информатический факультет
 Факультет физики и технических предметов
 Химико-биологический факультет
 Филологический факультет
 Историко-географический факультет
 Факультет иностранных языков
 Педагогический факультет
 Факультет экономики и управления

Международные отношения 
В 1995 году в университете был создан отдел международных отношений. С 1995 года университет  активно участвует в образовательной программе ЕС «TEMPUS». С этой целью были приглашены профессоры университета Пикардия. Были организованы встречи с профессорами, преподавателями и студентами, ознакомление с учебными лабораториями.

Международные отношения были расширены в рамках финансируемой Европейским Союзом Программы Erasmus-Mundus «Подготовка студентов, магистров, аспирантов, докторантов, профессоров и преподавателей в европейских университетах для исследований и разработок и теоретических знаний». 

Университет сотрудничает с Карским Кавказским университетом  Турции, Департаментом культуры посольства Франции, Посольством Германии, и организацией DAAD Германии.

Знаменитые выпускники
 Гасанзаде Нариман Алимамед оглы
 Мамедов Алтай Юсиф оглы
 Наджафзаде Гашам Мирза оглы
 Гулиев Низами Юсиф оглы
 Наджафов Наджаф Гасан оглы
 Надиров Ингилаб Адиль оглы
 Асланов Рамиз Муталим оглы
 Ахмедов Гусейн Мустафа оглы
 Гасанов Муталим Салех оглы
 Джабиев Кафар Джаббар оглы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Гянджинский государственный педагогический институт. Информация на сайте Государственной комиссии по приему студентов Азербайджанской Республики 

Университеты Гянджи